Oumar N'Diaye (1985-), footballeur franco-mauritanien.
  (1988-), footballeur franco-mauritanien.